

Anthroponymes 
Dans la même famille en Côte d'Ivoire:
François Konan Banny, (père).
 Jean Konan Banny (fils) (1929-2018), avocat, ancien ministre de la Défense.
 Jeannette Konan Banny (fille), femme d'affaires.
 Germain Konan Banny (fils), planteur.
 François Konan Banny (fils), saint-cyrien, ancien intendant général des forces armées ivoiriennes, président du conseil d'administration de Petroci. 
 Alfred Konan Banny (fils), ancien directeur des imprimeries nationales de Côte d'Ivoire
 Charles Konan Banny (fils): économiste (1942-2021), ancien Premier ministre et gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
 Jeannot Banny (neveu), ex-conseil à la primature.
 Jean Désiré Konan Banny (neveu), directeur de société.
 Leatitia Konan Banny (nièce), biochimiste à l'université d'Abidjan.
 Jean Pierre Kouame Konan Banny (neveu), directeur de projet au  ministère des Ressources animales.
 Félicien Konan Banny (neveu), directeur de société.
 Firmin Brou: (fils de Mognan, demi-frère), ancien conseil spécial du Premier ministre et de François Konan Banny.

Hydronymes 
 Le Banny est une rivière de l'Allier dans la région française Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un affluent de l'Œil.

Homonymie de patronyme